Hidra – isola della Norvegia
 Hidra – rivista spagnola
 Fioravanti Hidra – prototipo di automobile della Fioravanti